Osgerby ist der Familienname folgender Personen:

 Ann Osgerby (* 1963), britische Schwimmerin
 Janet Osgerby (* 1963), britische Schwimmerin